Олинала има више значења:

 Општина Олинала (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Олинала (Олинала, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику